Marcus Pomponius (legatus)
 Marcus Pomponius (vlootcommandant)
 Marcus Pomponius Dionysius